

Localidades

 Koga (Ibaraki)
 Koga (Fukuoka)

 Koga (Tanzânia)

Outros
Koga (cratera)

Desambiguação